Islanda a participat la Concursul Muzical Eurovision de 33 ori, de la debutul acesteia din anul 1986. Islanda nu a participat în anii 1998 si 2002, din cauza rezultatelor slabe din anii precedenți. Cele mai bune rezultate ale țării sunt două locuri 2: în 1999, prin Selma, cu piesa "All Out of Luck" și în 2009, prin Yohanna, cu piesa "Is It True?".

Reprezentanti

Istoria voturilor
Islanda a dat cele mai multe puncte la:

Islanda a primit cele mai multe puncte de la:

Țări în Concursul Muzical Eurovision